Arcolani – abitanti di Arcola
Arcolani – abitanti di Arcole